Роб Зомби (), имя при рождении — Роберт Бартле Каммингс (; род. 12 января 1965) — американский рок-музыкант, кинорежиссёр и сценарист играющий в стиле индастриал-метал, альтернативный метал и грув-метал.  Основу тематики музыки Роба Зомби составляют ужасы, в связи с чем он имеет соответствующий сценический образ.

Роб Каммингс стал известен в качестве вокалиста группы White Zombie, основанной им и Шоной Айсолт в 1985 году. В это же время он и взял себе псевдоним Роб Зомби. После распада группы он начал сольную карьеру и добился успеха: первые три его альбома достигли платинового статуса. В 2003 году он начал карьеру режиссёра фильмов ужасов, часто выступая соавтором сценариев к ним.

С самого начала его музыкальной карьеры музыка и лирика Роба Зомби часто основывались на темах хоррора и научной фантастики. Его концертные выступления получали высокую оценку за разработанную театральность в стилистике "шок-рока". С начала сольной карьеры Роб Зомби продал около 15 миллионов копий своих альбомов по всему миру.

Личная жизнь 
У Роба есть младший брат — Спайдер Уан (), являющийся солистом группы Powerman 5000. В последнее время активно общается с иллюзионистом Крисом Энджелом и считает его лучшим другом. Активно принимает участие в его программах.

31 октября 2002 года после 13-ти лет романа женился на актрисе и дизайнере Шери Мун Зомби. Детей у них нет.

Роб Зомби является веганом.

Дискография 
Студийные альбомы
 1998 — Hellbilly Deluxe
 2001 — The Sinister Urge
 2006 — Educated Horses
 2010 — Hellbilly Deluxe 2
 2013 — Venomous Rat Regeneration Vendor
 2016 — The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser
 2021 — The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy

Ремейки, Ремиксы
 1996 — SuperSexy Swingin' Sound
 1999 — American Made Music to Strip By

Сборники
 2003 — Past, Present & Future
 2006 — 20th Century Masters: Millennium Collection: The Best of Rob Zombie
 2010 — Icon
 2012 — Mondo Sex Head (Remix Album)
 2014 — Essential
Концертные альбомы

 2007 — Zombie Live
 2015 — Spookshow Internatoinal Live
 2018 — Astro-Creep: 2000 Live - Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head (Live At Riot Fest)

Синглы
 1998 — Dragula
 1998 — Living Dead Girl
 1999 — Superbeast
 2001 — Demon Speeding
 2001 — Never Gonna Stop (The Red Red Kroovy)
 2001 — Feel So Numb
 2006 — Foxy Foxy
 2006 — American Witch
 2006 — Let It All Bleed Out
 2009 — What?
 2010 — Sick Bubblegum
 2011 — Sick Bubblegum "Skrillex Remix"
 2013 — Dead City Radio and the New Gods of Super Town
 2016 — Well, Everybody's F***ing in a U.F.O.
2020 — The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)
2021 — The Eternal Struggles of the Howling Man

Трибьюты
 2002 — The Electro-Industrial Tribute to Rob Zombie

Саундтреки

Фильмография

Проявление в массовой культуре 

За Роба Зомби можно принять участие в смертельном боевом турнире в игре Twisted Metal 4, он зарегистрирован в нём как Mr.Zombie.

Примечания

Ссылки 
 
 

Арт-директора
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1965 году
Певцы и певицы США
Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Артисты, известные под псевдонимами
Родившиеся в Хейверилле (Массачусетс)
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
 
Музыканты Rob Zombie
Кинопродюсеры США
Выпускники Средней школы Хаверхилла
Выпускники Института Пратта
Хеви-метал-вокалисты США
Музыканты США в стиле индастриал